Yangcheng bezeichnet:

 Yangcheng (阳城县), Kreis der Stadt Jincheng in der chinesischen Provinz Shanxi
 Yangcheng (Pingyu) (阳城镇), Großgemeinde im Kreis Pingyu in der chinesischen Provinz Henan
 Yangcheng (Qingyuan) (阳城镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qingyuan in der chinesischen Provinz Hebei
 Yangcheng (Ruicheng) (阳城镇), Großgemeinde im Kreis Ruicheng in der chinesischen Provinz Shanxi
 Yangcheng (Xixia) (阳城镇), Großgemeinde im Kreis Xixia in der chinesischen Provinz Henan
 Yangcheng (Yangshan) (阳城镇), Großgemeinde im Kreis Yangshan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Yangcheng (Fenyang) (阳城乡), Gemeinde der Stadt Fenyang in der chinesischen Provinz Shanxi